Genere (o gender) – nelle scienze sociali, concetto afferente l'identità personale in rapporto alla rappresentazione sociale e al sesso biologico
Genere (o genus) – nelle scienze naturali, in particolare botanica e zoologia, categoria tassonomica che raggruppa le specie secondo caratteristiche comuni
Genere grammaticale – in linguistica, categoria grammaticale
Genere – in matematica, modalità di classificazione di numerosi enti matematici, utilizzata in particolare in geometria e topologia
Genere – in filosofia, un gruppo di oggetti che condividono caratteristiche essenziali mentre differiscono per determinazioni particolari contingenti

Nelle arti
Genere artistico – classe che categorizza l'espressione artistica secondo caratteristiche comuni
Genere letterario – classificazione (originariamente greca) delle opere letterarie
Genere musicale – in musica, categoria convenzionale che identifica e classifica i brani e le composizioni in base a criteri di affinità

Altri progetti